Matthew kan som auktorsförkortning betyda:

 George Frederick Matthew
 William Diller Matthew

Robotskapade auktorsförkortningar